Maya Island Air — авиакомпания Белиза, выполняющая, пассажирские и грузовые перевозки.

История 
Авиакомпания была основана в 1962 году под именем Maya Airways. Maya Island Air стала заменой авиакомпании British Honduras Airways, которая прекратила существование в 1961 году. 

1 декабря 1997 года авиакомпании Maya Airways и Island Air объединились в Maya Island Air.

Флот 

Флот авиакомпании состоит из 13 самолётов:

 8 Cessna 208 Caravan
 3 Britten-Norman Islander
 1 Cessna 182 Skylane
 1 Gippsland Airvan

В 2009—2011 годах авиакомпания брала в аренду самолёты ATR-72.

Направления полётов 
Регулярные рейсы выполняются внутри Белиза.
Кроме того авиакомпания выполняет чартерные рейсы в Гватемалу и Гондурас.

Примечания 

Авиакомпании Белиза